Наи́н () — один из 21 шахрестана иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Наин.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Энарек (بخش انارک)
Население шахрестана на 2006 год составляло 54 298 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Исфахана